gruba kreska – slogan polityczny
 kreska Scheffera – funkcja w logice formalnej
kreska w typografii jako znak pisarski:
 dywiz (kreska pozioma)
 myślnik, pauza (rodzaje kresek poziomych)